В связи с неоднозначностью перевода латинских названий растений, под названием миртовые могут пониматься следующие таксоны:
 Миртоцветные () — порядок растений в классе двудольных
 Миртовые () — семейство растений в порядке Myrtales
 Миртовые () — подсемейство растений в семействе Myrtaceae